Церковь св. Георгия () — англиканский кафедральный собор в Иерусалиме, построенный в 1899 году по проекту архитектора Джорджа Джеффри. Здесь находится кафедра англиканского епископа Иерусалима. Колокольня пристроена в 1912 году и по просьбе вдовствующей королевы Александры посвящена памяти короля Эдуарда VII.

Церковь расположена примерно в двухстах метрах от Садовой могилы, гробницы, что является популярным местом  для англиканского и протестантского паломничества и поклонения. 

На территории собора имеется ботанический сад с растениями, упомянутыми в Библии.

Израильский «атомный шпион» Мордехай Вануну после освобождения из тюрьмы проживает на территории церкви.

См. также 
 Протестантизм в Израиле

Примечания

Ссылки 
 Иерусалим. Англиканская Церковь в Иерусалиме на сайте Сержа Вульфсона

Неоготическая архитектура Израиля
Протестантизм в Израиле
Соборы Израиля
Иерасулим
Георгия
Англиканские храмы